Holway ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Willet Dorland Holway (1853–1923), US-amerikanischer Banker, Botaniker und Mykologe
 Florence Holway (1915–2012), US-amerikanische Aktivistin für Kriminalitätsopfer